Лову́шка — в шахматах попытка спровоцировать соперника на внешне выгодное продолжение, которое в действительности оказывается ошибочным.

В широком смысле согласно Якову Нейштадту ловушка — любой хитрый ход, содержащий скрытую угрозу и рассчитанный на промах противника.
В узком смысле ловушка — это не всякая провокация ошибки, а лишь такая, которая связана с определённым риском.

Ловушки можно классифицировать по характеру «провокация»: одни рассчитаны на естественный напрашивающийся ответ, который оказывается ошибкой, другие провоцируют соперника на активные действия, кажущиеся «особенно выгодными». Также выделяют ловушки без риска для ставящего и с риском.

Особой популярностью пользуются дебютные ловушки. Многие из них уже давно известны, но встречаются и новинки в виде домашних заготовок.

Иногда ловушка при правильном ответе соперника может ухудшить собственную позицию, как это ярко отображено в мате Легаля.

Примеры

Ловушка из партии "Мулок-Костич" 
1. e4 e5 2. Кf3 Кc6 3. Сc4 Кd4?! (на эту ловушку играть не рекомендуется. В дебюте не следует без надобности ходить несколько раз подряд одной фигурой) 4. К:e5?! (после правильного ответа, например, 4.К:d4, белые сильно опережали соперника в развитии и игра чёрных на ловушку ничем себя не оправдывала) 4...Фg5 5. К:f7?? (лучшим за белых является продолжение 5. С:f7+ Крe7 6. 0-0 Ф:e5 7. С:g8 Л:g8. За фигуру кроме двух пешек белые после 8. c3 с последующим 9. d4 могли получить сильный пешечный центр и хорошую возможность для атаки благодаря неудачному расположению чёрного короля) 5...Ф:g2 6. Лf1 Ф:e4+ 7. Сe2 Кf3X.

Ловушка в ферзевом гамбите 
1. d4 Кf6 2. c4 e6 3. Кc3 d5 4. Сg5 Кbd7  (хороший развивающий ход. Попутно ставится ловушка) 5. cd (обычно играют 5. Кf3 или 5. e3)  5...ed 6. К:d5? (сделав этот ход, белые окончательно попадаются в ловушку) 6... К:d5! 7. С:d8 Сb4+ и белые остаются без фигуры. В отличие от предыдущей, эту ловушку можно ставить с полным основанием, так как она, даже если белые в неё не попадаются, позицию чёрных не ухудшает

Ловушка во французской защите 

Дебютные ловушки встречаются почти в каждом дебюте. По этой причине популярно писать шахматные книги про ловушки в зависимости от дебюта. Например, книга Якова Нейштадта «250 ловушек и комбинаций» поделена на открытые, полуоткрытые и закрытые дебюты.

Для примера возьмем систему Нимцовича во французской защите.

1. е4 е6 2. d4 d5 3. e5 c5 4. c3 Kc6 5. Kf3 Фb6 6. Cd3 cd 7. cd

На первый взгляд чёрные выигрывают пешку, так как белопольный слон белых перекрыл пешку d4 от защищавшего её белого ферзя.

7… K:d4? 8. K:d4 Ф:d4

Но неожиданно белые применяют открытое нападение с шахом.
9. Cb5+!

С последующим выигрышем ферзя.

10. Ф:d4

Другой пример 

В партии C. Фойер — А. О’Келли 1934 года белым удалось подготовить оригинальную ловушку.

 10. Ce3
Белые завершают развитие, мнимо жертвуя пешку.

 10… Л:b2?
 11. de de??

Грубая ошибка чёрных.  Вместо 11… de? необходимо было взять на e5 другой пешкой 11… fe и в случае 12. K:e5 отступить ладьёй на b8. У белых был бы лишь позиционный перевес.

 12. Ф:d8+ Kp:d8
 13. 0-0-0+!

Неожиданный шах с выигрышем ладьи и партии.

 Шиллинговый гамбит 

В итальянской партии существует ловушка,  которую, по легенде, применял английский мастер Джозеф Блэкберн для игры на деньги с любителями, отчего ловушка получила название шиллинговый гамбит. Также этот гамбит иногда называют  гамбитом Костича. 

После стандартного начала  

 1. е4 е5
 2. Nf3 Nc6
 3. Bc4 

чёрные играют 3... Nd4!?, теряя темп и нарушая принципы развития, но подготавливая таким образом ловушку для белых, т.к. при взятии 4. Nxe5? белые в лучшем случае теряют фигуру после 4... Qg5. Если же играть прямолинейно 5. Nxf7??, тогда белые теряют ещё больше материала, а при попытке предотвратить потери возможны такие варианты: 
5... Qxg2 6. Rf1 Qxe4+ 
7. Be2 Nf3# 

или 5... Qxg2 
6. Nxh8 Qxh1+ 7. Bf1 Qxe4+
8. Be2 Bc59. Nc3 Nf3+
10. Kf1 Qh411. Kg2 Qxf2+
'12. Kh3 d6#

 Литература 
 Вайнштейн Б. С. Ловушки Ферзьбери. — М.: Физкультура и спорт, 1990. — С. 192 ISBN 5-278-00272-7
 Завьялов А. А. Дебютные ловушки. Сборник 333 шахматных ловушек. — Ярославль., 1997. — С. 144 ISBN 5-86895-019-4
 Завьялов А. А. 444 дебютные ловушки. — М.: Воениздат, 2005. — С. 208 ISBN 5-94377-019-4
 Нейштадт Я. И.'' 250 ловушек и комбинаций. — М., 1973. — С. 128
 

Шахматная тактика